Walfisch steht für:

 volkstümlicher Name der Wale, eine Ordnung der Säugetiere
 Walköpfe, eine Familie von Tiefseefischen
 Walfisch (Sternbild)
 Walfisch (Insel), eine kleine Insel in der Wismarer Bucht
 Walfisch (Breslau), historisches Brauhaus seit 1700
 Spitzname eines Dieseltriebwagens, siehe Alstom Coradia A TER
 Spitzname eines Aufklärungsflugzeuges der Luftfahrzeug-Gesellschaft, siehe Roland C.II
 Walfisch (Club), ein Berliner Technoclub

Siehe auch:
 Haus zum Walfisch
 Wallfisch